La Romagne (Ardenas)
 La Romagne (Maine-et-Loire)
 Romagne (Gironde)
 Romagne (Vienne)